Анжело́ де Сорр, псевдоним (), настоящее имя Людови́к Склафе́р (Ludovic Sclafer; 1822 год, Сент-Элали́, Жиронда — 1881 год, Бордо) — французский писатель, автор множества «страшных» фантастических романов.

Родился в семье виноделов. Его брат Оноре́ (1816-?) опубликовал множество сочинений о виноделии.

Творчество 
 Les Filles de Paris, 1848
 Le Vampire, 1852
 Les Pinadas, 1854
 Le Chasseur d’alouettes, 1857
 Les Inutiles, 1858
 Les Cheveux de Mélanette, 1862
 Le Masque de velours, 1862
 Les Grands jours de M. Baudry, 1867
 «Драма в американских каменоломнях» (Le drame des carrières d’Amérique, 1867; издан на русском языке, СПб., 1876).
 Le Fantôme de la rue de Venise, 1869
 Jeanne et sa suite, 1870
 Ranalalalulu CXXXIV, 1872
 Manuel du parfait légitimiste, 1873
 Manuel du parfait bonapartiste, 1873
 Le Péché de Félicité, 1875

Ссылки 
 

Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели-фантасты Франции